Aion S – elektryczny samochód osobowy klasy średniej produkowany pod chińską marką Aion od 2019 roku.

Historia i opis modelu 

W listopadzie 2018 roku na Guangzhou Auto Show w Chinach nowa marka koncernu GAC Group przedstawiła swój pierwszy samochód. Aion S przyjął postać średniej wielkości sedana będącego odpowiedzią producenta na debiutującą w międzyczasie w Chinach Teslę Model 3. Samochód przyjął nowoczesną formułę, wyróżniając się licznymi wielokształtnymi liniami i charakterystycznymi dla producenta, trójramiennymi reflektorami wykonanymi w technologii LED.

Deska rozdzielcza została wykonana z użycia skóry i aluminium, zyskując dwa duże ekrany kolorowe w górnej partii kokpitu. Jeden pełni funkcję m.in. zegarów, z kolei centralnie znajdujący się o przekątnej 12,3-cala służy sterowaniu radiem, nawigacją czy systemem multimedialnym.

Sprzedaż 
Aion S jest samochodem skonstruowanym od podstaw przez GAC Group jako pojazd przeznaczony do sprzedaży wyłącznie na rynku chińskim. Oczekiwana roczna produkcja pojazdu ma osiągnąć maksymalnie 200 tysięcy egzemplarzy.

Dane techniczne 
Samochód napędzany jest układem elektrycznym tworzonym przez litowo-jonową baterię o pojemności 58,8 kWh. Oferuje on maksymalny zasięg wynoszący 510 kilometrów.

Przypisy 

S
Samochody elektryczne
Sedany
Samochody klasy średniej
Samochody z lat 2010–2019
Samochody z lat 2020–2029